Flint bezeichnet:
 Feuerstein, eine Gesteinsart
 FLINT (auch FLINT*), siehe FLINTA*
 Flintglas, eine Glassorte
 Flint Group, ein Industrieunternehmen
 Flint Motor Company, ein US-amerikanischer Automobilhersteller
 Flint Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Flint, Markenname des britischen Automobilherstellers Phoenix Automotive Developments
 Flint & Lomax Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Flint – Der Zeitdetektiv, ein Anime
 Captain Flint, eine Literaturfigur
 Flint (Festival), ein umstrittenes Pop- und Lyrikfestival in Vorarlberg zu Beginn der 1970er Jahre

Flint ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Flint (* 1996), deutsche Schriftstellerin 
 Austin Flint (1812–1886), US-amerikanischer Mediziner
 Betsi Flint (* 1992), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin 
 Caroline Flint (* 1961), britische Politikerin
 Douglas Flint (* 1955), britischer Bankier
 Emilia Flint (* 2007), deutsche Filmschauspielerin und Kinderdarstellerin
 Ephraim Flint (1819–1894), US-amerikanischer Politiker
 Eric Flint (1947–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frank P. Flint (1862–1929), US-amerikanischer Politiker
 F. S. Flint (Frank Stuart Flint; 1885–1960), britischer Dichter
 Fritz Flint (1917–1999), deutscher Politiker (CDU)
 George Flint (* 1939), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Helen Flint (1898–1967), US-amerikanische Schauspielerin und Theaterdarstellerin
 Homer Eon Flint (1889–1924), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Hughie Flint (* 1941), englischer Schlagzeuger
 Jerry Flint (1931–2010), US-amerikanischer Motorsport-Journalist
 Jewgeni Jewgenjewitsch Flint (1887–1975), russischer Kristallograf und Hochschullehrer
 Jill Flint (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Katja Flint (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Keith Flint (1969–2019), englischer Musiker
 Maria Flint (1739–1765), deutsche Kindsmörderin
 Martin Adolph Flint (1827–1920), Gründer der Hamburger Werft M.A.Flint
 Miles Flint (* 1953), britischer Manager
 Olly von Flint (1910–1993), österreichische Filmschauspielerin

 Richard F. Flint (1902–1976), US-amerikanischer Geologe
 Shelby Flint (* 1939), US-amerikanische Sängerin
 Thomas Flint (* 1966), deutscher Jurist

Flint ist Namensbestandteil folgender Orte und geographischer Objekte:
 Flint-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Flint Hill, diverse Orte in den Vereinigten Staaten und in England 
 Flint Hill (Antarktika), Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Flint (Insel), zu Kiribati gehörende Insel im Pazifik
 Flint Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Flint River (Georgia), Fluss in Georgia
 Flint River (Michigan), Fluss in Michigan
 Flint River (Alabama), Fluss in Alabama
 Flint (Illinois), Ort im Hamilton County, Illinois
 Flint (Michigan)
 Flint (New York)
 Flint (Texas)
 Flint (Wales)
 Flint Township, diverse Townships in den Vereinigten Staaten
 Mount Flint, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Flindt
 Flynt